Los conflictos bélicos que involucraron al Perú y Bolivia pueden referirse a las siguientes contiendas militares:

 Intervención peruana en Bolivia de 1828, que concluyó con el régimen de Antonio José de Sucre y el retiro de tropas e influencia bolivariana en Bolivia.
Guerra entre Salaverry y Santa Cruz o Guerra civil peruana de 1835-1836, conflicto bélico entre Felipe Salaverry, aliado a Agustín Gamarra, contra Andrés de Santa Cruz, aliado a Luis José de Orbegoso, que llevó a la lucha entre peruanos opuestos y a favor de la confederación, con el apoyo de bolivianos en el segundo bando.

 Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), considerada por los peruanos contrarios a la confederación como una guerra civil, pues durante la batalla de Yungay se enfrentaron a un ejército compuesto casi en su totalidad por peruanos y en menor medida bolivianos.
Guerra entre Perú y Bolivia (1841-1842), por la falta de demarcación de sus respectivos territorios.

Referencias